Список событий в авиации в 1980 году:

События 
 17 апреля — основана авиакомпания ABX Air.
 13 мая — первый полёт самолёта Ан-3.
 22 декабря — первый полёт среднемагистрального трёхдвигательного пассажирского самолёта Як-42.

Без точной даты 

 Сентябрь — основана авиакомпания Jet America Airlines.

Персоны

Скончались 
 16 марта — Жуков Александр Иванович — лётчик-испытатель 1-го класса, капитан.
 18 марта — Константин Константинович Арцеулов, русский лётчик, художник-иллюстратор.
 29 июня — Агальцов, Филипп Александрович — маршал авиации, заместитель Главкома ВВС, Герой Советского Союза.

См. также